Kalčinaja ima više značenja:
 Kalčinaja (Areco)
 Kalčinaja (Firenca)
 Kalčinaja (Đenova)
 Kalčinaja